

Населені пункти та їхні частини
 Теодорувка — село в гміні Фрамполь Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Теодорувка — село в гміні Пневи Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Теодорівка (Теодорувка) — село в гміні Дукля Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Теодорувка — частина села Коритниця в гміні Коритниця Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Теодорувка — частина села Рудники в гміні Рудники Олеського повіту Опольського воєводства
 Теодорувка — колонія в гміні Білґорай Білґорайського повіту Люблінського воєводства

Примітки